Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 25 февраля по 3 марта.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Эрнест Гулбис выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эдуар Роже-Васслен уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джеймс Блейк выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джек Сок со второй попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2013 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Февраль 2013 года
Март 2013 года
2013